Диздар означает:

Фамилия 
 Диздар (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:
 Диздар, Горан (род. 1958) — хорватский шахматист, гроссмейстер (1991).
 Диздар, Мак (1917—1971) — один из самых значительных боснийских поэтов второй половины XX века.

Прочее 
 Диздар (должность) — титул Оттоманской империи; командир гарнизона крепости.